Gaál András
 Gaál András (1936–2021) erdélyi magyar grafikus, festőművész
Gál András
 Gál András (1947) állatorvos
 Gál András (1968) festőművész
 Gál András (1970) válogatott vízilabdázó
 Gál András (1970) fotográfus 
 Gál András (1989) labdarúgó
hasonló nevűek
 Gál András Levente (1970) jogász, közigazgatási államtitkár
 Szabó Gál András (1969) Villám Géza, üzletember, rádiós műsorvezető